Amerikai Egyesült Államok
New Deal (Tennessee)
New Deal (Texas)
egyéb
New Deal, amerikai kormányprogram